O livro das estrelas, é uma trilogia de livros de ficção fantasiosa escritas pelo francês Erik L´Homme. A história conta sobre um garoto chamado Guillemot. Guillemot tem entre 12 e 13 anos e vive com a mãe no vilarejo de Troil, no país de Ys que fica entre dois mundos: o Mundo certo (o nosso) e o Mundo Incerto, que é um lugar assustador com criaturas horríveis e também governado pela "treva" (que ninguém conheçe). Quando Guillemot, numa festa dada pelo seu tio Uriano de Troil, desmaia ao ver a ação de um feitiçeiro, descobre que tem o dom para a magia. Juntamente com os seus amigos Romaric (também seu primo), Gontrand, Âmbar e Coralia, ele enfrentará grandes aventuras.

Livros da série 
 Qadehar le sorcier, Gallimard Jeunesse, Paris, 2001. (ISBN 2-07-053937-7) Prix Jeunesse du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, 2001. .
 Le Seigneur Sha, Gallimard Jeunesse, Paris, 2002. (ISBN 2-07-053941-5) Prix des Collégiens du Var. .
 Le Visage de l'Ombre, Gallimard Jeunesse, Paris, 2003. (ISBN 2-07-055271-3). .

Fontes e referências

Ligações externas 
 

Livros infantojuvenis
Livros de fantasia